Лединки () — деревня в России, в Гавровской волости Пыталовского района Псковской области.

Деревня расположена в 24 км к югу от города Пыталово и в 3 км к югу от волостного центра Гавры.

C 1920 до 1944 гг. входила в состав Яунлатгальского (Абренского) уезда Латвии.

Население 

Численность населения к началу 2001 года составляла 64 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Пыталовского района